Verschillende personen binnen de Herodiaanse dynastie:
Cypros (Antipater), de vrouw van Antipater
Cypros (Agrippa), de dochter van Phasaël en de vrouw van Herodes Agrippa I

Daarnaast kan Cypros betrekking hebben op:
 Cypros (fort), een vesting van Herodes de Grote

Zie ook:
 Cyprus
 Cyprus (Romeinse provincie)